Seesiedlung ist der Name folgender Orte:

 Seesiedlung (Gemeinde Hornstein), Ortsteil von Hornstein, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland
 Seesiedlung (Gemeinde Krumau), Ortsteil vom Krumau am Kamp, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Seesiedlung (Gemeinde Pottendorf), Ortsteil vom Pottendorf, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Seesiedlung (Gemeinde Flachau), Ortsteil vom Flachau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg